Olaszország
Vigolo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Vigolo Vattaro, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében